Miejscowości w Polsce:
 Siedmiorogów Drugi
 Siedmiorogów Pierwszy